Kamphuis ist der Familienname folgender Personen:

 Esmé Kamphuis (* 1983), niederländische Bobfahrerin
 Jochem Kamphuis (* 1986), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Jörn Kamphuis (* 1987), deutscher Moderator und Mister Germany
 Niels Oude Kamphuis (* 1977), niederländischer Fußballspieler
 Piet Kamphuis (* 1953), niederländischer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Kamphaus